Олеськів — українське прізвище.

 Олеськів Василь — голова Організації Українських Націоналістів.
 Олеськів Йосип — ініціатор масової міграції українців до Канади, популяризатор еміграції з Галичини і Буковини до Канади наприкінці 1890-х років.

Українські прізвища
Прізвища на -ів